Ел Нандо има више значења:

 Ел Нандо (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Нандо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику